Robert Lawson est un nom pouvant désigner :

 Robert Lawson (1833-1902), un architecte néo-zélandais (style néogothique et néo-classique)
  (1892-1957), un auteur et illustrateur de livres pour enfants américain à qui on doit la tortue Franklin
 , metteur en scène, scénariste du film What goes up

Voir aussi 

 Robert Lawson Vaught (1926-2002), logicien et mathématicien américain fondateur de la Théorie des modèles